Анато́лий Ко́лесов:
 Колесов, Анатолий Иванович (1938—2012) — советский спортсмен (классическая борьба).
 Колесов, Анатолий Пантелеймонович (1924—1987) — советский хирург, генерал-майор медицинской службы, академик АМН СССР.